Appalachina chilhoweensis är en snäckart som först beskrevs av J. Lewis 1870.  Appalachina chilhoweensis ingår i släktet Appalachina och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
chilhoweensis